La palabra tornillo puede designar:

 a un tornillo, un elemento mecánico de sujeción;
 a un tornillo sin fin, un elemento mecánico que forma parte de las transmisiones reductoras;
 a un tornillo de Edison, el casquillo de las bombillas;
 a un tornillo de Arquímedes, un mecanismo para elevar fluidos;
 a un tornillo micrométrico o micrómetro, un instrumento de medición;
 a un tornillo de banco o morsa, una herramienta para sujetar objetos y poder trabajar sobre ellos;

Alimentos 
 a los fusilli o tornillos, un tipo de pasta alimenticia italiana;

Botánica 
 al arbusto también llamado mezquite dulce (Prosopis pubescens), de vainas en característica forma helicoidal;
 el nombre común de la planta Cedrelinga cateniformis; o
 el nombre común de la planta Helicteres guazumifolia.

Lugares 
 Tornillo (Texas) es un lugar ubicado en el condado de El Paso en el estado estadounidense de Texas.

Música 
 Mark Tornillo es un músico y compositor estadounidense.
 Tornillo, un álbum de Glen Phillips

Televisión 
 El tornillo, programa humorístico peruano